Курды может означать:

 Курды — ираноязычный народ, расселённый в регионе, называемом Курдистаном.
 Курды — деревня в Белоруссии, Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет.
 Курды — упразднённое в 1988 году село, Каменский сельский совет, Лебединский район, Сумская область, Украина.

См. также